Veitbach heißen folgende geographische Objekte:

 Prášilský potok, Zufluss der Křemelná in Bayern und Tschechien (Name eines Abschnitts, auch Stubenbach, Marchbach) 
 Veitbach (Salzach), bei Sankt Veit im Pongau, Land Salzburg